Педро Селестино Негрете има више значења:

 Педро Селестино Негрете (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Педро Селестино Негрете (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику